Alex Forsyth, footballeur écossais
Alex Forsyth, hockeyeur canadien